Hästbäcktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hästbäcktjärnen, Härjedalen, sjö i Bergs kommun, 
Hästbäcktjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun, 
Hästbäcktjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn